Sinfonia n. 38 di Franz Joseph Haydn
 Sinfonia n. 38 di Wolfgang Amadeus Mozart